Termenul „Otto” se poate referi la:

Monarhi
Otto I, Împărat al Sfântului Imperiu Roman
Otto al II-lea, Sfânt Împărat Roman
Otto al III-lea, Sfânt Împărat Roman
Prenume masculin

Nume de familie
Nikolaus Otto
Localități
 Otto, Indiana, USA
 Otto, New York, USA
 Otto, Wyoming, USA
Firme
Otto Group, concern comercial internațional

Onomastica
30 iunie (Otto von Bamberg)

Vezi și
 Listă de zile onomastice
Dinastia Ottonen (919 - 1024)
 Oto
 Odo